Die PBZ Zagreb Indoors 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 4. bis zum 10. Februar 2013 in Zagreb stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Montpellier die Open Sud de France sowie in Viña del Mar die VTR Open gespielt, die genau wie die PBZ Zagreb Indoors zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Das Einzel gewann der topgesetzte Marin Čilić, der sein Heimturnier nunmehr zum dritten Mal gewinnen konnte, gegen Jürgen Melzer mit 6:3, 6:1. Das Doppel gewann das Duo Julian Knowle und Filip Polášek, die bei ihrem dritten gemeinsamen Finale das erste Mal gewinnen konnten, gegen die Kroaten Ivan Dodig und Mate Pavić mit 6:3, 6:3.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die PBZ Zagreb Indoors 2013 fand vom 2. bis zum 4. Februar 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden und spielen im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den PBZ Zagreb Indoors 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 40 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 43 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 53 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Zagreb